Cali — miasto w Kolumbii
 Cali — francuski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, właściwie Bruno Caliciuri
 Cali Reszef
 Joseph Cali

Zobacz też 
 Kartel z Cali
 Archidiecezja Cali
 Metropolia Cali